Vandenberg AFB Launch Complex A (LC-A, früher auch PALC-A) ist ein nicht mehr genutztes Startgelände auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA. 

Ende der 1950er und in den 1960er Jahren fanden von hier aus militärische und wissenschaftliche Starts der US Air Force, der US Navy und der NASA mit verschiedenen Höhenforschungsraketen statt.

Startliste

Weblinks 
 

NASA
Launch Complex A